Swetlaja (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Swetlaja (Primorje), Siedlung städtischen Typs in der Region Primorje
 Swetlaja (Baschkortostan), Dorf in der Republik Baschkortostan
 Swetlaja (Krasnojarsk), Dorf in der Region Krasnojarsk
 Swetlaja (Nowgorod), Dorf in der Oblast Nowgorod
 Swetlaja (Twer), Dorf in der Oblast Twer

Swetlaja steht außerdem für:
 Swetlaja (Obere Angara), Nebenfluss der Oberen Angara
 Swetlaja (Pischma), Nebenfluss der Pischma in der Republik Komi (Russland)

Siehe auch:
 Swetloje (Begriffsklärungsseite)
 Swetly (Begriffsklärungsseite)